Staatskapelle es una denominación usada por varias orquestas sinfónicas y teatrales alemanas. De conformidad con el orden alfabético de sus lugares de origen, son:

Orquesta Estatal de Berlín (en alemán, Staatskapelle Berlin).

Orquesta Estatal Sajona de Dresde (Sächsische Staatskapelle Dresden).

Orquesta Estatal de Halle (Staatskapelle Halle).

Orquesta Estatal de Baden (Badische Staatskapelle), con sede en Karlsruhe.

Orquesta Estatal de Mecklemburgo (Mecklenburgische Staatskapelle), con sede en Schwerin.

Orquesta Estatal de Weimar (Staatskapelle Weimar).

El término "Staatskapelle", significa literalmente "Orquesta Estatal" y deriva de las primeras orquestas, creadas en las cortes principescas o reales, llamadas "Hofkapelle", fundadas en su mayoría en el  y posteriormente se desarrollaron siendo orquestas estatales. La expresión "Staatskapelle" se refiere a una orquesta que tiene esta larga tradición.